Ругге́лль:

 Руггелль — община в княжестве Лихтенштейн.
 «Руггелль» — лихтенштейнский футбольный клуб из города Руггелль.